Православная энциклопедия
 Православная энциклопедия — специализированная энциклопедия, посвящённая православию и связанным с ним вопросам. Издаётся с 2000 года.
 Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» — российская некоммерческая организация, созданная Русской православной церковью.
 Православная энциклопедия (передача)
 Православная богословская энциклопедия — 12-томная энциклопедия, посвящённая различным вопросам православного богословия и церковной истории. Издавалась в Российской империи с 1900 до 1911 года.